

Sigle ou code

Sigle ou acronyme 

Le sigle ou l'acronyme CAT peut signifier :
combat application tourniquet, traduction en français par : garrot tourniquet tactique ;
 cellule anti-terroriste, dans les journées successives du feuilleton télévisé 24 heures chrono ;
 Central Africa Time (en français, heure d'Afrique centrale) ;
 Centre d'aide par le travail ;
 Čerenkov Array at Thémis, un télescope à imagerie Tcherenkov atmosphérique installé sur le site de la centrale solaire Thémis entre 1996 et 2000.
 certificat d'aptitude technique, un certificat nécessaire pour le passage au statut de gendarme de carrière ;
 chloramphénicol acétyltransférase, une enzyme intervenant dans la détoxication de l'antibiotique Chloramphénicol chez certaines bactéries ;
 Civil Air Transport, une compagnie aérienne ;
 Commissariat de l'armée de terre, un service militaire ;
 Commission des accidents du travail, un ancien organisme québécois ;
 Compagnie Air Transport, une compagnie aérienne française ;
 Communauté d'agglomération troyenne (aujourd'hui le Grand Troyes), regroupant Troyes et les communes voisines ;
 Compagnie d'affrètement et de transport, entreprise de logistique et de transport de véhicules ;
 Compagnie d'assurances transports, une compagnie d'assurances marocaine ;
 compte à terme, un produit financier ;
 Computer Aided Transceiver, un dispositif permettant de commander un émetteur-récepteur radio à l'aide d'un ordinateur ;
 Computer-assisted translation (en français, traduction assistée par ordinateur) ;
 Confédération autonome du travail, une centrale syndicale française ;
 conduite à tenir, une prise en charge devant une pathologie en médecine.

Code 
Le code CAT peut faire référence :
 à .

Le code cat peut faire référence :
 au catalan, selon les normes ISO 639-2 et 639-3.

Le code .cat (extension de nom de fichier) s'applique :
 aux programmes transmis à une calculatrice Casio à l'aide du programme FA-123 ;
 aux fichiers de type Security Catalog file, un format de fichier peu documenté de Microsoft destiné à assurer l'intégrité d'une liste de fichiers.

Sciences et techniques

Informatique 
 Cat est un langage de programmation informatique.
 cat est une commande Unix (le nom est en rapport avec le verbe anglais conenate).
 Le Cat-5 (câble catégorie 5) est un moyen de liaison pour la transmission de données à des débits allant de  (gigabit Ethernet), largement employé dans le câblage de réseaux informatiques utilisant à la fois une topologie en étoile et la technologie Ethernet.
 Le Cat-6 (câble catégorie 6) de classe E est une évolution en termes de gradation des performances du câblage pour les liaisons de type Ethernet, utilisant des conducteurs à paires torsadées, blindées ou non.

Sciences humaines et sociales

Linguistique 
 Le mot cat signifie « chat » :
 en anglais ;
 en normand (le mot désigne aussi affectueusement les léopards du blason).

Culture et société

Cinéma et télévision 
 Cat Ballou est un western comique américain réalisé par Elliot Silverstein, sorti en 1965.
 Cat People (La Féline) est un film de Jacques Tourneur, sorti en 1942.
 Cat People (La Féline) est un remake de Paul Schrader, sorti en 1982.
 Sam & Cat est une série télévisée américaine créée par Dan Schneider, diffusée en 2013-2014 sur Nickelodeon aux États-Unis et sur YTV au Canada.

Entreprises et produits 
 Cat est l'abréviation de Caterpillar, un groupe industriel fabriquant essentiellement des engins de chantier.

Jeux 
 Cat est un jeu de rôle de John Wick.

Langue courante 
 cat peut désigner l'automutilation et la scarification.
 Un LOLCAT (ou lolcat) est une image combinant une photographie d'un chat et une légende humoristique dans un anglais écorché ().

Littérature et bande dessinée 
 Cat est un héros créé par Joan D. Vinge, dans le Cycle de Cat.
 Cat Woman ou Catwoman est un personnage de fiction de l'Univers DC.
 Black Cat est un manga de Kentarō Yabuki, adapté en anime.
 Cat Person, nouvelle de Kristen Roupenian, publiée en décembre 2017.

Musique 
 Cat People (Putting Out Fire) est une chanson de David Bowie, issue du film  (La Féline).
  est le nom d'un chanteur et de deux albums.

Mythes 
 Cat Sídhe (ou Cat Sí) en Irlande, ou Cat Sìthe en Écosse, est une créature légendaire de la mythologie celtique, que l'on dit ressembler à un grand chat noir avec une tache blanche sur sa poitrine.

Anthroponyme ou nom d'animal

Prénom 
Cat, abréviation de divers autres prénoms comme Catherine et Cathilee.

Surnom ou nom de scène 
 Cat Power, de son vrai nom Charlyn Marie  Marshall (1972-), est une chanteuse et parolière américaine.
 Cat Stevens, de son vrai nom Steven Demetre Georgiou (1948-), est un chanteur, musicien et auteur-compositeur britannique.
 Dimie Cat est une chanteuse française, et auteur-compositrice de jazz et d'.

Patronyme 

 Édouard Cat (1856-1903), un professeur d’histoire et de géographie à la faculté d’Alger.
 Victor Cat (1892-), homme politique français

Nom de chat

Chats réels 
 Grumpy Cat (2012-) est une chatte célèbre sur internet, devenue un mème Internet en raison de son expression faciale boudeuse.

Chats de fiction 
  est un chat jouant du piano, personnage principal d'un mème Internet provenant d'une vidéo humoristique créée en 1984.
 Nyan Cat (ou ) est un mème Internet, consistant en un gif animé en 8-bits d'un chat volant.
  est le personnage principal d'une série de livres créés par  pour un public d'âge préscolaire.
  est le personnage principal d'une série de dessins animés diffusée sur Internet et créée par le britannique . Simon's Cat est aussi le titre de la série.

Toponyme 
 Cat Ba est l'île la plus étendue de la baie d'Along, au nord du Viêt Nam. C'est aussi le nom de la ville située sur l'île.
 Plusieurs îles de pays anglophones portent le nom de  (« île du Chat » ou « île aux Chats »).

Abréviation
Code